Ранчо ла Гвадалупана има више значења:

 Ранчо ла Гвадалупана (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупана, Аројо Ондо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупана (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупана (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Гвадалупана (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику